Vestlandet je regija ob obali Atlantskega oceana na južnem Norveškem. Sestavljajo jo administrativne regije Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane in Møre og Romsdal; skupno število prebivalcev je okrog 1,2 milijona. Največje mesto je Bergen, drugo največje pa Stavanger.

Vestlandet je ena najvlažnejših regij v Evropi, s povprečno letno količino padavin (v priobalnih gorah) okrog 3500 mm, maksimalno pa pade tudi do 5000 mm/m2 letno. V Bergnu je povprečna količina 2250mm letno. Vlažno podnebje je delno posledica zalivskega toka, zaradi česar so v regiji tudi milejše zime, kot v drugih predelih Norveške. Pozimi je dež pogostejša padavina kot sneg.

V regiji Vestlandet je tudi najpogostejša uporaba norveške jezikovne različice nynorsk: večina govorcev (87%) živi v tej regiji. Navkljub tej večini okrog 56% vseh Norvežanov uporablja bokmål (Bokmål namreč prevladuje v mestih). 

Regije Norveške